В этом списке приведены самые высокие вершины  Анд, включая фактически все вершины со значительной относительной высотой и абсолютной высотой более 4000 м. Список составлен на основе статьи Cordillera de los Andes: Cumbres más altas испанской википедии и раздела сайта Peakbagger.com.

Примечания 

Анды